Sanding (Malangbong), een bestuurslaag in Indonesië
Sanding (Petir), een bestuurslaag in Indonesië
Sanding (Tampaksiring), een bestuurslaag in Indonesië